Kaba može značiti:

Kaba ili Ćaba ("kocka") - velika kockasta građevina u Meki, svetom gradu islama
Kaba, Mađarska - grad u Madžarskoj
Planina Kaba - dvostruki vulkan
Bitka kod Kabe
Kaba (faraon) - egipatski faraon